Роберт, Клиффорд:
 Клиффорд, Роберт, 1-й барон де Клиффорд (1274—1314) — барон, пэр, лорд-маршал Англии, землевладелец и военачальник.
 Клиффорд, Роберт, 3-й барон де Клиффорд (1305—1344) — барон.